Carlo Martini (1913-1986) − nuncjusz apostolski, arcybiskup L’Aquila
 Carlo Maria Martini (1927-2012) − arcybiskup Mediolanu, kardynał